Die Státní liga 1945/46 war die 16. Spielzeit der höchsten tschechoslowakischen Spielklasse im Fußball der Männer, und zugleich die erste offizielle Meisterschaft nach sechsjähriger, kriegsbedingter Unterbrechung. Die Saison begann am 16. September 1945 und endete am 17. Juli 1946.

Meister wurde Sparta Prag.

Modus 
26 Mannschaften hatten sich beworben, von denen 20 zugelassen wurden, 14 Vereine aus Böhmen und Mähren, sowie 6 aus der Slowakei. Die Mannschaften waren in zwei Gruppen zu je 10 Teams eingeteilt. Diese spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 18 Spiele. Die beiden Gruppensieger ermittelten in zwei Spielen den Meister, während die jeweils letzten vier Vereine abstiegen.

Vereine 
 1. Čs ŠK Bratislava wurde umbenannt in ŠK Bratislava

Gruppe A

Tabelle 

 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle

Gruppe B

Tabelle 

 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle

Finale Meisterschaft 
Das Finale um die Meisterschaft bestritten die beiden Gruppensieger am 3. und 17. Juli 1946.

|}

Torschützenliste

Weblinks 
Czechoslovakia 1945–1993 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1945/46
Fußballsaison 1945/46